Modlitewnik Ptaszyckiego (I) –
 Modlitewnik Ptaszyckiego (II) –